Ря́бышев — русская фамилия. Известные носители:

 Рябышев, Дмитрий Иванович (1894—1985) — советский военный деятель, генерал-лейтенант.
 Рябышев, Иван Иванович (1906—1988) — полный кавалер ордена Славы.

См. также 
 Рябушинский